Het seizoen 2005/2006 van RBC Roosendaal was het 23ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Roosendaal. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

RBC begon het seizoen onder leiding van trainer-coach Dolf Roks. Hij werd op 3 januari 2006 echter ontslagen en vervangen door Robert Maaskant. Onder diens leiding eindigde RBC Roosendaal op de achttiende en laatste plaats in de eindrangschikking, waardoor degradatie een feit was. In 34 wedstrijden behaalde de ploeg slechts één overwinning: op 24 februari 2006 werd in het eigen Vast&Goed Stadion met 2-0 gewonnen van NEC Nijmegen door treffers van Ebrima Sillah en Paul Kpaka.

In het bekertoernooi verloor de club al in de eerste ronde van de amateurs van VV Gemert (2-1). Topscorer van RBC Roosendaal in het seizoen 2005-2006 werd de Gambiaanse aanvaller Ebrima Sillah met zeven doelpunten.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken
''In onderstaand overzicht is de bekerwedstrijd tegen Gemert niet meegenomen.

Zie ook 
 Lijst van spelers van RBC Roosendaal

 2005/06
RBC Roosendaal